

Cinema 
 Off the Record  – film del 1934 diretto da Joseph Henabery
 Off the Record  – film del 1939 diretto da James Flood

Musica 
 Off the Record  – album degli Sweet del 1977
 Off the Record  – album dei Dixie Dregs del 1988
 Off the Record  – album di Jesse McCartney del 2005
 Off the Record  – singolo di Tinchy Stryder del 2011
 Off the Record  – album di Karl Bartos del 2013